La saison 1996-1997 de 1. Bundesliga était la trente-quatrième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Borussia Dortmund a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Neuf places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la dixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1996-1997.

C'est le Bayern Munich qui a été sacré champion d'Allemagne pour la quatorzième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 1997-1998, le club arrivé second s'est quant à lui qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de cette même Ligue des champions.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1997-1998.

Les trois places en Coupe UEFA 1997-1998 sont quant à elles revenues au cinquième, au sixième et au septième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Enfin, les huitième, neuvième, dixième et treizième du championnat ont pris les quatre places en Coupe Intertoto 1997.

De plus, étant donné que le Schalke 04 a remporté la Coupe UEFA 1996-1997 et que le Borussia Dortmund a remporté la Ligue des champions 1996-1997, les deux clubs ont été qualifiés d'office pour pouvoir défendre leurs titres la saison suivante.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 

 (en) Allemagne RSSSF
 (en)/(de) Site officiel

1996-1997
Allemagne
Sport en Allemagne en 1996
Sport en Allemagne en 1997